Зура́б Арчи́лович Нижара́дзе (; ) — советский грузинский живописец; член Союза художников СССР, заслуженный художник Грузинской ССР, народный художник Грузинской ССР (1979), доцент; почётный зарубежный член Российской академии художеств.

Биография 
Родился 4 декабря 1928 года в Тбилиси.

В 1955 году окончил Тбилисскую академию художеств, с 1964 по 1971 год был преподавателем кафедры рисования, а с 1982 по 1987 год возглавлял академию в качестве ректора.

С 1970 года работал в качестве художника студии «Грузия-фильм», приняв участие в создании трёх работ — «Жил певчий дрозд» (1970), «И падал снег над белыми садами» (1984, режиссёр Г. В. Левашов-Туманов) и «Сталин» (2006).

Работы художника находятся в коллекциях музеев: Государственного музея искусств Грузии, музея современного искусства Грузии, Музея театра и кино Грузии, Музее искусств Аджарии, российских Государственной Третьяковской галерее, Музея народов Востока; Национальной галереи в Рио-де-Жанейро, Музея современного искусства Людвига в Германии, а также в частных собраниях США, Франции, Италии, Германии, Швеции других стран мира.

Скончался З. А. Нижарадзе 25 июня 2021 года.

Награды 
 Заслуженный художник Грузинской ССР
 Народный художник Грузинской ССР (1979)
 Государственная премия Грузинской ССР имени Шота Руставели (1985)
 Орден Чести (2005)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены Союза художников СССР
Ректоры Тбилисской академии художеств
Народные художники Грузинской ССР
Заслуженные художники Грузинской ССР
Почётные зарубежные члены РАХ
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели